Monte Altissimo – montagna di 1703 nelle Prealpi Bergamasche
 Monte Altissimo – montagna di 2127 m nelle Prealpi Giudicarie
 Monte Altissimo di Nago – montagna di 2079 m nelle Prealpi Gardesane Orientali
 Monte Altissimo – montagna di 1589 m nelle Alpi Apuane